Юрий Иванович Циттель (19 сентября 1939, Мокроус — 6 ноября 1994, Саратов) — советский и российский государственный и общественный деятель, организатор железнодорожного транспорта, начальник Приволжской железной дороги (1989—1994), заслуженный работник транспорта Российской Федерации (1993).

Биография 
Юрий Иванович Циттель родился 19 сентября 1939 года в посёлке Мокроус Фёдоровского кантона АССР Немцев Поволжья в семье потомственных кузнецов. Семья Циттель () происходила из города Дурлах. В 1766 году семья переселилась в Поволжье.

 1940 год — семья Циттель переезжает в село Кушум.
 1941 год — в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. семья Циттель была депортирована на станцию Джамантуз (село Александровка) Щучинского района Кокчетавской области Казахской ССР.
 1957 год — 1960 год — учёба в Железнодорожном техникуме в г. Целиноград.
 1972 год — окончание Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности «эксплуатация железных дорог».
 1972 год — 1982 год — работа в Кокчетавском отделении Целинной железной дороги на различных должностях до заместителя начальника отделения.
 1982 год — 1986 год — работа в Южно-Уральской железной дороге начальником отдела движения Карталинского отделения, затем начальником Орского отделения.
 1986 год — 1989 год — работа на Куйбышевской железной дороги в должности начальника Башкирского отделения, затем первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги.
 1989 год — 1994 год — начальник Приволжской железной дороги.
 С 1992 года — в составе коллегии Министерства путей сообщения Российской Федерации.

Умер 6 ноября 1994 года от ранений, полученных в результате покушения. Похоронен на Елшанском кладбище города Саратова.

Убийство 
3 ноября 1994 года в 18 часов 30 минут в арке дома № 31 по улице имени Лермонтова М. Ю. города Саратова неизвестный преступник из огнестрельного оружия произвел три выстрела в спину Ю. И. Циттеля. От полученных ранений Юрий Иванович скончался в 8 часов 00 минут 6 ноября 1994 года в 1-ой городской клинической больнице города Саратова.

По разным версиям убийство Циттеля Ю. И. было совершено в связи с его служебной деятельностью, созданием ЗАО «АКБ „Экспресс-Волга Банк“», громким убийством пяти человек на стадионе «Локомотив», причастностью к убийству руководства ГК «РИМ» и других. Однако ни одна из версий до настоящего времени не нашла свое подтверждение и убийство остается нераскрытым.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1981)
 Заслуженный работник транспорта Российской Федерации (1993)
 Почётный железнодорожник (1985)

Память 
 Мемориальная доска на задании Управления Приволжской железной дороги (6 ноября 1997 года)
 Мемориальная доска на здании железнодорожного вокзала станции Мокроус (6 ноября 2019 года)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кто есть кто в Саратовской области // Циттель Юрий Иванович
 Железнодорожник Поволжья // Татьяна Волченко «Герой своего времени»
 Проза.ру // Цух С. Н. «Ю. И. Циттель. О прошлом и настоящем»
 Проза.ру // Цух С. Н. «Юрий Циттель. Родина — Мокроус»

Нераскрытые убийства в России
Застреленные в России
Железнодорожники СССР
Железнодорожники по алфавиту
Железнодорожники России
Железнодорожники XX века